Dingelstedt steht für
 Dingelstedt am Huy, ein Ortsteil von Huy (Sachsen-Anhalt)

Dingelstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Fjodor Nikolajewitsch Dingelstedt (1890–1938), sowjetischer Agrarwissenschaftler und Linksoppositioneller
 Franz von Dingelstedt (1814–1881), deutscher Dichter und Theaterintendant
 Jenny Lutzer Freifrau von Dingelstedt (1816–1877), österreichische Sopranistin

Siehe auch 
 Dingelstädt, eine Stadt in Thüringen